El nombre de Peñacerrada puede aludir a alguno de los siguientes lugares españoles:

 Peñacerrada, municipio de la provincia de Álava.
 Peñacerrada, caserío situado en el término municipal de Muchamiel, en la provincia de Alicante.